GSW steht für:
 GSW Immobilien, deutsches Wohnimmobilienunternehmen
 Gemeinnütziges Siedlungswerk, deutsches Wohnungsunternehmen der katholischen Kirche
 German Stampede Wrestling, deutsche Wrestling-Promotion
 Geruchsschwellenwert, minimale Konzentration eines gasförmigen Stoffes, siehe Geruchsschwelle
 Global Soil Week, interdisziplinäre Veranstaltung in Berlin
 Golden State Warriors, kalifornische Basketball-Mannschaft
 Gemeinschaftsstadtwerke Kamen, Bönen, Bergkamen, kommunales Energieversorgungsunternehmen in Nordrhein-Westfalen
 Gustav-Stresemann-Wirtschaftsschule, berufsbildende Schule in Mainz
 Gymnasium Schloss Wittgenstein in Bad Laasphe, Nordrhein-Westfalen
 Chair Airlines (ICAO-Code), Schweizer Fluggesellschaft

gsw steht für:
 Alemannische Dialekte, Sprachcode nach ISO 639-2 und 639-3

Abkürzung